Нойхаус () — община в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Куксхафен. Подчиняется союзу общин Ланд-Хадельн. Население составляет 1114 человек (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 9,86 км². Официальный код — 03 3 52 039.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии